Julius Fučík (compositor) (1872-1916), compositor de música txec.
 Julius Fučík (periodista) (1903-1943), periodista i escriptor comunista txecoslovac, assassinat pels nazis.